Várzea (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Várzea (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Várzea (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Várzea (Arouca), een plaats in de Portugese gemeente Arouca
 Várzea (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Várzea (Felgueiras), een plaats in de Portugese gemeente Felgueiras
 Várzea (Santarém), een plaats in de Portugese gemeente Santarém
 Várzea (São Pedro do Sul), een plaats in de Portugese gemeente São Pedro do Sul
 Varzea (geslacht), een geslacht van skinken